Mureșul se poate referi la:

 Mureșul, club sportiv din Târgu Mureș înființat în 1959
 Mureșul, club de handbal feminin din Târgu Mureș, România
 Mureșul Deva, club de fotbal din Deva, județul Hunedoara
 Mureșul Brănișca, club de fotbal din Brănișca care evoluează în Liga a IV-a
 Mureșul Luduș, echipă de fotbal din Luduș, județul Mureș, înființată în anul 1922.

Vezi și 
 Mureș (dezambiguizare)